Усольский район
 Усольский район (Иркутская область)
 Усольский район (Пермский край)

См. также 

 Усолье (значения)